Rudno désigne notamment :

dans la voïvodie de Lublin
 Rudno, village du powiat de Chełm
 Rudno, village du powiat de Lubartów 
 Rudno, village du powiat de Parczew.

dans la voïvodie de Mazovie 
 Rudno, village du powiat de Mińsk
 Rudno, village du powiat d'Otwock 
 Rudno, village du powiat de Przysucha.

dans d'autres voïvodies
 Rudno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Rudno, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Rudno, village de la voïvodie de Lubusz
 Rudno, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Rudno, village de la voïvodie de Poméranie
 Rudno, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rudno, village de la voïvodie de Silésie
 Rudno, village du powiat d'Ostróda, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Rudno, village de l'oblast de Léningrad
 Rudno, village de l'oblast de Pskov

Rudno, village de la ville de Kraljevo

Rudno, village de la région de Žilina

Rudno, village de la commune de Železniki